Maximiliano Maria Kolbe
Adolph Wilhelm Hermann Kolbe
7315 Kolbe
Eletrólise de Kolbe
Reação de Kolbe-Schmitt
Heinrich Christoph Kolbe
Desambiguação